Андре́й Овчи́нников:
 
 Овчинников, Андрей Афанасьевич (1739—1774) — яицкий казак, сподвижник Емельяна Пугачёва.